Can Verdaguer (Carrer d'Avall), edifici al municipi d'Anglès (la Selva)
 Pisos de Can Verdaguer, edifici d'Anglès (la Selva)
 Can Verdaguer (Barcelona), masia al districte de Nou Barris de Barcelona 
 Can Verdaguer (Mediona), entitat de població del municipi de Mediona
 Can Verdaguer (Sant Gregori), edifici al municipi de Sant Gregori (Gironès)